«Он снова здесь»:

 Он снова здесь — дебютная книга немецкого журналиста Тимура Вермеша, вышедшая в 2012 году.
 Он снова здесь — фильм режиссёра Давида Внендта по одноимённому роману немецкого журналиста Тимура Вермеша 2015 года.